Al-Muhammadijja – miasto w Algierii
 Al-Muhammadijja – miasto w Maroku